O Melhor jogador do mundo pela FIFA em 1995 foi vencido por Weah, que conquista pela 1ªvez o prêmio para a Libéria.

Resultado

Ver também 
 Melhor jogador do mundo pela FIFA